Game developer (sviluppatore di videogiochi) − figura professionale
 Game Developer − sito web
 Game Developer − rivista statunitense